El término Linux hace referencia a varios artículos:

Informática
 Distribución Linux o distribución GNU/Linux: un sistema operativo completo que usa Linux como núcleo y software GNU como sistema operativo base, incluyendo una determinada colección de aplicaciones.
 Núcleo Linux: el núcleo (o kernel) del sistema operativo libre tipo GNU/Linux.
 GNU/Linux: un sistema operativo para computadoras que utiliza el núcleo Linux junto con el sistema operativo GNU como también muchos otros proyectos/grupos de software libre.
 Linux-libre: una versión del núcleo Linux depurada de todo firmware no libre.

Además
 (9885) Linux: un asteroide que recibe su nombre en homenaje al núcleo Linux.
 Linux (detergente): una marca de detergente suizo.